Робін Дальстрем (,  29 січня 1988, Осло) — норвезький хокеїст, крайній нападник клубу ГЕТ-Ліги «Сторгамар Дрегонс». Гравець збірної команди Норвегії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2005 року виступами за команду «Фріск Аскер».

Захищав кольори професійних команд «Фріск Аскер», «Спарта Ворріорс», «Троя-Юнгбю» (Юнгбю), «Еребру», «Юргорден», «Віта Гестен» (Норрчепінг), «Леренскуг», АІК та «Гернінг Блю-Фокс». Наразі ж грає за клуб ГЕТ-Ліги «Сторгамар Дрегонс».

У складі збірної 
Був гравцем молодіжної збірної Норвегії. 

У складі національної збірної Норвегії дебютував на чемпіонаті світу 2013 року.

7 січня 2014 потрапив до заявки збірної Норвегії на зимові Олімпійські ігри 2014.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Норвегії у складі «Спарта Ворріорс» — 2011.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Осло
норвезькі хокеїсти
Гравці збірної Норвегії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Фріска»
Хокеїсти «Спарти» (Сарпсборг)
Хокеїсти «Еребру»
Хокеїсти «Юргордена»
Хокеїсти «Леренскуга»
Хокеїсти АІКа
Хокеїсти «Гернінг Блю-Фокс»
Хокеїсти «Сторгамара»